Projecte Proteoma Humà, projecte per a estudiar totes les proteïnes que produeixen les seqüències del genoma humà
 Permanent Private Hall, institució educativa de la Universitat d'Oxford fundada per una denominació cristiana
 Pph també és l'abreviatura de la pirofanita, mineral de la classe dels òxids que pertany al grup ilmenita